Bomberman kan syfta på:

 Bombermanserien – en serie strategiska, labyrint-baserade dator- och TV-spel, ursprungligen utvecklade av Hudson Soft
 Bomberman – ett datorspel från 1983
 Bomberman (datorspel, 1990) – ett 1990-action-datorspel som utvecklats av Hudson Soft
 Bomberman 64 – ett multiplayer actionpartys datorspel som utvecklats av Hudson Soft
 Bomberman 64 (datorspel, 2001)